Schela bezeichnet:

 eine Person des Alten Testaments: Schela (Altes Testament)
 einen Amoräer in Babylonien: Schela (Amoräer)
 mehrere Orte in Rumänien: 
 Schela (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Schela (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Schela (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Schela (Prahova), Dorf im Kreis Prahova

Siehe auch:
 Shelah